Белжице:

 Белжице — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Люблинский повят.
 Белжице — гмина (волость) в Польше, входит в Люблинский повят, Люблинское воеводство.